Monte Horeb kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Monte Horeb, Chiapas, Solosuchiapa, 
 Monte Horeb, Guerrero, Acatepec, 
 Monte Horeb, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar